Jász Dezső (1861−1935) okleveles gépészmérnök, miniszteri tanácsos, a fővárosi közmunkák tanácsának (FKT) volt tisztviselője és evangélikus presbiter.
Jász Dezső (1890–1968) gyógyszerész, író, kritikus, születési neve: Brenner Dezső, Csáth Géza öccse, Kosztolányi Dezső unokatestvére.
Jász Dezső (1897–1981) erdélyi magyar szerkesztő, író, dandárparancsnok, hadtörténész, álnevein: D. Cosma, Paul Jansen, D. Jonescu, Paul Kessler, Lestian, Juan de Pablo.

Hasonló nevűek
Jászi Dezső (1944–) televíziós rendező.